3640 Gostin – asteroide della fascia principale
 Victor Gostin – geologo australiano
 Gostin – antica denominazione di Gostyń, città della Polonia